Charango – strumento musicale sudamericano
 Charango – album dei Morcheeba del 2002
 Charango – album di Yannick Noah del 2006
 I Charango – nome utilizzato da Guido e Maurizio De Angelis, principalmente per la realizzazione della colonna sonora del film Il Corsaro Nero